Kiambu County, een county van Kenia.
Kiambu (stad), een stad in Kenia.